Б-38:
 Б-38 — советская 152-мм корабельная пушка.
 Б-38 — советская подводная лодка проекта 641.
 Б-38 — болгарская морская мина